Goyheneche peut désigner :

Patronyme 

 Eugène Goyheneche est un historien basque, archiviste-paléographe, diplômé de l'École des chartes, pionnier de l’abertzalisme en Pays basque nord.
 Bernard de Goyheneche dit Matalas, curé de Moncayolle.